Александријска патријаршија може бити:

 Александријска патријаршија, православна патријаршија у Александрији;
 Александријска коптска патријаршија, коптска миафизитска патријаршија у Александрији;
 Александријска римокатоличка патријаршија, бивша католичка патријаршија латинског обреда у Александрији;
 Александријска коптска источно-католичка патријаршија, коптска источно-католичка патријаршија у Александрији.

Види још 
 Антиохијска патријаршија (вишезначна одредница)
 Јерусалимска патријаршија (вишезначна одредница)
 Цариградска патријаршија (вишезначна одредница)